Тырновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тырновская волость (Сорокский уезд) — в составе Бессарабской губернии
 Тырновская волость (Перемышльский уезд) — в составе Калужской губернии
 Тырновская волость (Пронский уезд) — в составе Рязанской губернии